WHYS steht für:

 World: Have Your Say, BBC Radiosendung
 WHYS-LP, Radiosender in Eau Claire, Wisconsin, USA

WHYS